Æthelburh ou Æthelburg, parfois francisé en Ethelburge, Ethelburga ou Edburge, est un prénom féminin anglo-saxon.

Æthelburh peut désigner :
 Æthelburh de Barking, abbesse de Barking ;
 Æthelburg de Kent, princesse de Kent, abbesse de Lyminge ;
 Æthelburh de Faremoutiers, princesse d'Est-Anglie, abbesse de Faremoutiers ;
 Æthelburg de Wessex, épouse du roi Ine de Wessex.

Voir aussi 

 

Anthroponyme anglo-saxon